Volčič je lahko:

 mladič volka, majhen volk (pomanjševalnica besede Volk)
volčič (Serranellus hepatus), riba
 (kranjski) volčič, drugo ime za rastlino kranjsko buniko (Scopolia carniolica)
 priimek več znanih osebnosti